al-Rusafa, districte de Bagdad
 Russafa (València)
 Ruzafa (Còrdova)
 Rusafa (Síria)
 Teatre Ruzafa, teatre valencià